Cette page présente le bilan saison par saison de l'Association sportive olympique de Chlef.

Classement par année 

ASO Chlef